Ragueneau ist der Familienname folgender Personen:

 Gaston Ragueneau (1881–1978), französischer Langstreckenläufer
 Paul Ragueneau (1608–1680), jesuitischer Missionar

Ortsname:
 Ragueneau (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec